Balabán ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Balabán (1961–2010), tschechischer Schriftsteller
 Josef Balabán (1894–1941), tschechoslowakischer General und Widerstandskämpfer
 Milan Balabán (1929–2019), tschechischer Theologe, Professor der Theologie

Siehe auch:
 Balaban